Таї:

 Таї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Таї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Таї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Таї — національний парк в Кот-д'Івуарі
 Таї — група народів

Див. також 
 Тай — народ групи таї у В'єтнамі.
 Тайці